Спайк Э́дни (, настоящее имя Фи́лип Э́дни ; 11 декабря 1951) — британский музыкант, играющий на множестве разных инструментов, в основном на синтезаторе и клавишных. Он играл со многими группами и музыкантами, наиболее известным стало сотрудничеством с группой Queen, из-за чего Эдни иногда называли пятым членом группы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы SAS Band
 www.queen-rock.ru

Рок-музыканты Великобритании
Соул-музыканты Великобритании
Поп-музыканты Великобритании
Клавишники Великобритании
Рок-клавишники Великобритании
Мультиинструменталисты Великобритании